

Geografia

Germania 
 Felsberg – città nel distretto di Kassel (Assia)
 Felsberg – ex comune ora frazione di Überherrn, comune nel circondario di Saarlouis (Saarland)

Svizzera 
 Felsberg – comune nella regione Imboden (Canton Grigioni)